Янушево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Янушево — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Янушево — посёлок в Данковском районе Липецкой области.

Польша 
 Янушево — деревня в гмине Хелмжа Торуньского повята Куявско-Поморского воеводства.